Wolfshund tragen folgende Hunderassen in ihrem Namen:

 Irischer Wolfshund
 Russischer Wolfshund, siehe Barsoi

Siehe auch:
 Wolfhund